Bedlno (gemeente)
 Bedlno (Łódź), plaats in deze gemeente
 Bedlno (Lublin)
 Bedlno (Święty Krzyż)
 Bedlno (West-Pommeren)

Zie ook:
 Bedlno Radzyńskie